Barabás Tibor (1911–1984) Kossuth- és József Attila-díjas író
 Barabás Tibor (1917–1959) szállítómunkás, 1956-os tevékenysége miatt kivégezték 
 Barabás Tibor (1955) labdarúgó, középpályás
 Barabás Tibor (?) gyermekszínész (Bütyök az 1966-os Tüskevár tévésorozatban)

Jegyzetek